Орані — село в Україні, Володимирському районі Волинської області.
 Орані () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Нуоро.